«Тузла Сити» — футбольный клуб из одноименного города Боснии и Герцеговины. Выступает в высшем дивизионе страны — Премьер-Лиге. В сезоне 21/22 команда заняла рекордное для себя 2-е место и впервые получила право выступления в еврокубках.

Достижения 
Премьер лига:
 Вице-чемпион: 2021/22.

Первая лига ФБиГ:
 Чемпион: 17/18.Вторая лига ФБиГ:
 Чемпион: 2014/15; 2015/16.

Выступления в Еврокубках

Ссылки 
 Официальный сайт
 Участие Тузлы в Лиге конференций на официальном сайте УЕФА

Футбольные клубы Боснии и Герцеговины
Тузла